Пригоровский, Алексей Алексеевич — генерал-майор.
 Пригоровский, Александр Васильевич (1824—1890) — генерал-лейтенант.
 Пригоровский, Георгий Михайлович — профессор истории.
 Пригоровский, Иван Емельянович (1875—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Пригоровский, Михаил Васильевич (1893—1918) — революционер.
 Пригоровский, Михаил Михайлович (1881—1949) — советский геолог.
 Пригоровский, Николай Иосифович (1903—1988) — советский учёный в области механики. Доктор технических наук.

Примечания